La mansión del diablo (1896), película dirigida por George Méliès.
 La mansión del diablo (1897), película dirigida por George Méliès, y estrenada con el mismo título de la anterior.